Ес-Асијенда де Гвадалупе има више значења:

 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ес-Асијенда де Гвадалупе (Муњоз де Доминго Аренас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику